Иванищев — славянская фамилия; имеет женскую форму Иванищева.
 Иванищев, Борис Анатольевич (род. 1965) — казахстанский хоккеист и спортивный функционер.
 Иванищев, Георгий Степанович (1914—1968) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, подполковник.
 Иванищев, Иван Иванович (род. 1927) — Герой Социалистического Труда, машинист торфодобывающей машины.

 Иванищева, Наталья Павловна (1912—1993) — российский учёный-юрист, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного права Саратовского юридического института им. Д. И. Курского.

См. также 
 Иванищево